Limestone County er navnet på 2 counties i USA:

 Limestone County, Alabama
 Limestone County, Texas